По состоянию на 2004 год Корейская Народно-Демократическая Республика была поделена на 9 провинций (то, ), 2 города прямого подчинения (чикхальси, ) и 3 специальных административных региона. Они в свою очередь поделены на специальные города (), города (), уезды (), посёлки (, эквивалент южнокорейским ), и районы ( и ). Более мелкие административные единицы — уездные города (), сёла () и рабочие посёлки ().

Общий список 
Ниже даны названия всех северокорейских административнных единиц русской транскрипции, а также на чосонгыле и на ханча.

Провинции 

 Чагандо ()
 Хамгён-Пукто ().
 Хамгён-Намдо ()
 Хванхэ-Пукто ()
 Хванхэ-Намдо ()
 Канвондо ()
 Пхёнан-Пукто ()
 Пхёнан-Намдо ()
 Янгандо ()

Специальные административные регионы 
 Промышленный регион Кэсон ()
 Туристический регион Кымгансан ()
 Специальный административный регион Синыйджу ()

Города прямого подчинения 
 Пхеньян () - столица КНДР
 Расон ()

Бывшие города прямого подчинения 
 Чхонджин () был городом прямого подчинения до 1985 года, сейчас является административным центром провинции Хамгён-Пукто.
 Хамхын () был городом прямого подчинения в 1960—1967-х годах, сейчас является административным центром провинции Хамгён-Намдо.
 Кэсон () (не путать с промышленным регионом Кэсон) был городом прямого подчинения с 1949 до 2003 года, сейчас является частью провинции Хванхэ-Пукто.
 Нампхо Тхыккыпси () был городом прямого подчинения с 1981 до 2004 года, сейчас является частью провинции Пхенган-Намдо.
 Расон Чикхальси () был городом прямого подчинения с 1993 до 2006 года, сейчас — часть Хамгён-Пукто

См. также 
 Административное деление Южной Кореи
 Управление пяти северных провинций
 Административное деление Кореи в колониальный период
 Провинции Кореи
 Особые города Кореи

Ссылки 
 Карта регионов КНДР